Charles Lassailly (1806-1843) : poète et écrivain français
 Emile Lassailly (1814-1858) : journaliste et écrivain français, frère du précédent.
 Émile Lassailly (1875-1918) : compositeur et chef d'orchestre français.